

Острів — зупинний пункт Львівської залізниці у Сокальському районі Львівської області на лінії Рава-Руська — Червоноград.
 Острів — зупинний пункт Південно-Західної залізниці у Овруцькому районі Житомирської області на лініях Овруч — Коростень, Овруч — Білокоровичі.

Див. також 
 Острів (значення)